peut faire référence à :
 Ainsi va la vie (Espoir retrouvé au Québec), film américain de Forest Whitaker sorti en 1998 ;
 Ainsi va la vie (C'est pas si simple au Québec), film américain de Rob Reiner sorti en 2014 ;
 Ainsi va la vie, collection de livres pour la jeunesse, de Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch, publiée aux éditions Calligram, avec les personnages de Max et Lili.